Niemcy:
 Buchrain – dzielnica Offenbach am Main
 Buchrain – szczyt w Walchenseeberge

Szwajcaria:
 Buchrain – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Luzern-Land

Zobacz też:
 Buch am Buchrain